Bénézet peut faire référence à :

Patronyme 
 Bénézet, évêque d'Avignon au .
 Saint Bénézet, l'inspirateur du pont d'Avignon, saint patron d'Avignon (1165 - 1184)
 Antoine Bénézet, philanthrope américain (1713-1784)
 Bernard Bénézet, peintre toulousain (1835 - 1892)
 Mathieu Bénézet, poète français (1946-2013)
 Nicolas Benezet, footballeur français (1991-)

Commune 
 Saint-Bénézet, commune française, située dans le département du Gard et la région Languedoc-Roussillon.

Monument 
 Pont Saint-Bénézet, couramment appelé pont d'Avignon en dehors d'Avignon, pont construit de 1177 à 1185 sur le Rhône, partant de la ville d'Avignon sur la rive gauche.

Voir aussi 
 Bénézit
 Bénézech